Хенерал Ерменехилдо Галеана има више значења:

 Хенерал Ерменехилдо Галеана, Галеана (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Ерменехилдо Галеана (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику